Stubbenberg bezeichnet die folgenden Orte:
 Stubbenberg (Dithmarschen), Wohnplatz in der Gemeinde Buchholz (Dithmarschen) im Kreis Dithmarschen
 Stubbenberg (Holstein), Wohnplatz in der Gemeinde Scharbeutz im Kreis Ostholstein
 Stubbenberg, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Wüstung in Polen; siehe: Grabowo (Siemyśl)

Siehe auch:
 Grabhügel bei Stubbenberg
 Stubenberg